Поповкинский сельсовет:

 Поповкинский сельсовет — в Дмитриевском районе Курской области
 Поповкинский сельсовет — в Рыльском районе Курской области
 Поповкинский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1972)